Recep Çetin (Sakarya, 1 de outubro de 1965) é um ex-futebolista profissional turco que atuava como defensor.

Carreira 
Recep Çetin integrou a Seleção Turca de Futebol na Eurocopa de 1996.

Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996